Granice międzypaństwowe według długości

Poniższe tabele przedstawiają listę granic międzypaństwowych według malejącej długości.

Legenda:

dłuższe niż 1000 km

500-1000 km

100-500 km

krótsze niż 100 km

Uwagi 

Listy związane z geografią społeczno-ekonomiczną